Coste-Floret est un patronyme porté notamment par : 

 Alfred Coste-Floret (1911-1990), homme politique français ;
 Jacques Coste-Floret (1814-1890), homme politique français  ;
 Paul Coste-Floret (1911-1979), homme politique français.